Somerby steht für:
 Somerby (Leicestershire), eine Ortschaft in Leicestershire, England
 Somerby (Lincolnshire), eine Ortschaft in West Lindsey, Lincolnshire, England

Siehe auch:
 Somersby
 Sommersby